

Geografia
Stati Uniti d'America
La Harpe – località dello stato dell'Illinois
La Harpe – località dello stato del Kansas

Persone 
Jean-François de La Harpe – scrittore, critico letterario e poeta francese

Altro
13118 La Harpe – asteroide